

Anno 
 451 o 451 a.C.

Codici 
 451 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico West Skies Observatory, vicino Mulvane, nella Contea di Sumner, in Kansas

Matematica 
 451 – numero